Würmmühle ist der Ortsname von

 Würmmühle (Dachau), Ortsteil der Stadt Dachau, Landkreis Dachau, Bayern
 Würmmühle (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern